La liste de personnages de DanMachi recense les différents personnages du light novel, du manga, de lanime et des films d'animation DanMachi.

Personnages principaux

Protagoniste 
 /  (second nom d'aventurier) /  (par Thione et Thiona) /  (troisième nom d'aventurier ; à partir du niveau 4)

Le personnage principal, unique Enfant de la Familia d'Hestia au début de l'histoire.
Il a un physique plutôt petit et fragile et, du fait de sa faiblesse apparente, personne ne le prenait au sérieux et n'a voulu l'accueillir dans sa Familia : il a alors rencontré Hestia, une déesse inconnue qui, elle-même toute seule jusque-là, l'a accepté dans la sienne.
Au début, il se bat avec une simple dague. Par la suite, Hestia suppliera la déesse Hephaistos de forger une dague spéciale pour lui : la , ayant comme particularité de « prendre vie » quand elle est entre les mains de Bell et de renforcer grandement ses capacités.
Il a des cheveux blancs mi-longs et des yeux rouges, ce qui n'est pas courant à Orario.

La Familia d'Hestia 

Divinité du foyer et déesse de Bell.
Elle-même sans Familia avant le début de l'histoire, elle a fondée la sienne en recueillant Bell qui, voulant devenir un « Héros » aventurier mais rejeté par les autres, désespérait. Afin de l'aider à devenir plus fort durant ses entraînements et explorations au donjon, elle demande à la déesse Hephaistos de forger une dague pour son Enfant.
Contrairement aux autres divinités, qui sont généralement adultes, Hestia est une jeune fille, plutôt petite, aux yeux bleus ainsi qu'à la chevelure noire tombant en dessous de ses hanches et surtout, dotée d'une forte poitrine qui rend jalouses d'autres déesses comme Loki, avec qui elle est en rivalité. Elle est assez explicitement amoureuse de Bell et jalouse, ne supportant pas de voir d'autres filles (surtout Aiz Wallenstein) lui tourner autour.

 /  (diminutif) /  (par Welf)

Une « (Enfant de)  qui accompagne le groupe d'aventuriers de Bell en qualité de porteuse, ramassant les pierres magiques des monstres et se chargeant du matériel supplémentaire. Pour ce faire, elle utilise un immense sac-à-dos plus grand qu'elle-même.
Ayant eu une vie difficile après que ses parents, eux-mêmes aventuriers, sont morts durant une exploration du donjon d'Orario ; devenue une orpheline survivant en étant exploitée et maltraitée par les autres aventuriers ; elle a une personnalité réaliste, méfiante des étrangers et plutôt cynique mais aussi, haïssait radicalement lesdits aventuriers avant de rencontrer Bell. Elle éprouve, elle aussi, des sentiments amoureux mêlés de reconnaissance pour lui, qui l'a acceptée et pardonnée malgré de précédents actes de trahison de sa part. Elle se fait régulièrement du souci pour lui à cause de sa  l'amenant, selon elle, à ne pas se méfier suffisamment des autres et pardonner trop facilement. Toujours à son sujet, elle se dispute très souvent avec leur déesse car étant très possessive et protectrice envers Bell.
Physiquement, elle a les cheveux et yeux noisette, est très petite () avec un corps peu formé — dû à sa race — à la limite enfantin, ce qui dénote avec sa personnalité plus adulte et expérimentée des coups durs. Maîtrisant notamment la magie d'illusion, elle peut prendre n'importe quelle apparence (en conservant toutefois sa taille naturelle) et possède, entre autres, des identités de Thérianthrope inumimi (canine) et d'Elfe pour dissimuler la sienne.
Avant d'être sauvée par Bell puis recueillie dans la Familia d'Hestia, elle faisait partie de celle de Soma.

Le forgeron attitré de la Familia, maîtrisant notamment la magie de feu et l'anti-magie.
Il est le descendant d'une famille de forgerons connus pour leur talent, mais qui fut déchue après que leur meilleure arme magique ait présenté un défaut à l'usage.
À leur rencontre il passe un contrat d'exclusivité avec Bell Cranel, alors le seul à réellement apprécier ses pièces d'armure à leur juste valeur, pour devenir son forgeron personnel. Il lui forge également sa seconde dague, la , à partir de la corne récupérée du premier Minotaure que Bell a vaincu.
Par considération envers son art mais aussi, son orgueil personnel, il s'est longtemps refusé de forger des armes magiques, ce qui nuisait fortement à sa réputation ainsi que ses affaires : Hephaistos elle-même considérait qu'il gâchait son talent en s'obstinant dans ses principes.
Il a les cheveux rouges, les yeux bleu acier et une personnalité franche, préférant les familiarités entre amis et ressentant un respect trop formel comme une mise à l'écart.
Avant de rejoindre de son propre chef Bell dans la Familia d'Hestia, il faisait partie de celle d'Héphaistos.

Une puissante shinobi originaire d'Extrême-Orient, disciple de Takemikazuchi et amie d'enfance d'Haruhime.
Elle possède, d'après ce dernier, une personnalité . Elle manifeste également un amour passionnel et ritualisé des bains thermaux.
Elle a le phénotype d'une Japonaise type, porte sa chevelure en une couette du côte droit du crâne et rejointe par une mèche, et porte une tenue fantaisiste typique d'une kunoichi : en tant que telle, c'est une aventurière guerrière-mage, se battant avec un sabre comme arme principale et utilisant des incantations en plus de techniques d'inspiration ninjutsu.
Avant de rejoindre temporairement et de son chef Bell dans la Familia d'Hestia, elle faisait partie de celle de Takemikazuchi en tant que seconde plus forte de ses Enfants, après Ouka.

Femme-renarde issue de famille noble, originaire du même village d'Extrême-Orient que la Familia de Takemikazuchi et amie d'enfance de ses Enfants, spécialement Mikoto dont elle est fort proche.
À l'origine chassée par sa propre famille et trompée par des brigands, elle fut vendue à la Familia d'Ishtar qui, à son apparition dans l'histoire, la formait dans leurs quartiers chauds d'Orario pour en faire une prostituée, en attendant de la sacrifier à un rituel magique pour gagner en puissance : elle est néanmoins sauvée in extremis par Bell et Mikoto durant l'éradication de sa propre Familia par Freya, accompagnée de la sienne.
Partageant avec Bell la même passion pour les contes et légendes héroïques, mais ne s'en estimant pas digne en qualité de prostituée (qui y est souvent méprisée par ces derniers), elle a une attitude ambivalente : manifestant elle aussi des sentiments amoureux pour son « Héros », qui l'a acceptée et estimée digne d'être sauvée malgré sa précédente condition, elle est souvent décrite en ce sens par les autres filles gravitant autour de Bell comme , se montrant prête à s'offrir à lui tout en s'évanouissant à la seule vue d'une clavicule d'homme.
D'apparence blonde aux yeux verts et affrétée comme au pays en toute circonstance (hormis une tenue de soubrette pour ses tâches domestiques à la demeure d'Hestia), elle a une personnalité douce et prude. Même si elle n'est pas une combattante, de par sa nature de femme-renarde elle possède tout de même un pouvoir rare d'amplification de puissance, faisant d'elle un précieux soutien pour ses amis lors de leurs explorations dans le donjon.
À la suite de son sauvetage et de la chute de sa Familia, elle trouve refuge aux côtés de Bell en intégrant la sienne, et y œuvre depuis comme domestique.

Autres protagonistes 

Une petite  appartenant, en qualité de monstre doué d'une conscience, aux « Hérésies » ou Xenoí.
Apparue aux étages centraux du donjon d'Orario, blessée et aussi bien poursuivie par des monstres ordinaires que des aventuriers, elle fut sauvée par Bell qui, constatant son « intelligence » et ne voulant l'abandonner à son sort, l'extrait en douce du donjon avec l'aide de son groupe pour lui offrir l'asile à la demeure de la Familia d'Hestia, où elle est sous la protection de son sauveur.
Elle est très attachée à Bell, qui ne la craint pas et à qui elle fait confiance, et est aussi proche d'Haruhime, chez qui elle réveille l'instinct maternel.

Personnages secondaires

La Familia de Loki 

Déesse de la malice à la tête de sa propre Familia, l'une des plus grandes d'Orario.
Elle entretient une rivalité avec Hestia et fait une fixette obsessionnelle sur Aiz, son Enfant favorite qu'elle harcèle sexuellement (ce qui lui vaut généralement son dédain ou une punition immédiate).
Elle a l'apparence d'une fille rousse légèrement plus grande qu'Hestia mais possède, a contrario d'elle, une poitrine plate, une peau cuivrée ainsi que des yeux rouges généralement cachés par des paupières plissées lui donnant l'air sournois, et affecte des attitudes de garçon manqué.

 /  (second nom d'aventurière)

Une belle, stoïque et puissante épéiste de la Familia de Loki, dont elle est l'Enfant favorite, mais aussi un modèle d'aventurière à suivre (et rattraper) pour Bell Cranel. Elle est aussi la protagoniste de l'histoire parallèle Sword Oratoria.
Elle est très populaire et a rejeté de nombreuses demandes amoureuses : elle suscite également ce type de sentiment à Bell, qui manifeste parfois une certaine gêne à ce sujet et déteste se couvrir de ridicule devant elle.
D'apparence inexpressive, passant pour froide et inaccessible, elle est en réalité socialement maladroite et peinée de voir Bell fuir en courant à leurs premières rencontres, ce qui suscite des malentendus.

Le meneur des Enfants de Loki, au titre de commandant de ses troupes.
Sous ses apparences d'enfant Humain et sa petite taille, il ne fait en réalité pas son âge, puisqu'il est un Pallum comme Liliruca Arde.
Il est personnellement motivé et déterminé à restaurer l'honneur de ses semblables, trop souvent méprisés par les aventuriers.

Thérianthrope ookamimimi (lupin) et l'un des meilleurs guerriers de sa Familia.
Il considère les aventuriers de bas niveau comme des déchets et les traite comme tels : il montre dans un premier temps un grand mépris puis de la jalousie pour Bell Cranel, qu'il prend d'abord plaisir à insulter et rabaisser lors de ses débuts (malgré la désapprobation de ses propres compagnons, dont Aiz), puis traite en rival — aventurier comme sentimental — après sa montée en puissance et la prouesse en solitaire contre le Minotaure, dont il fut témoin avec Aiz et ses camarades et l'a motivé à partir s'entraîner plus souvent dans le donjon.
D'une personnalité hargneuse et agressive, il a un style de combat violent, basé sur l'attaque frontale rapide et la force brute, frappant au corps-à-corps avec ses quatre membres armurés. Nonobstant leur déesse, il se considère (à titre purement individuel) comme le seul digne de la faveur d'Aiz.

Une sorcière Haute-Elfe de haute importance, meneuse en second des Enfants de Loki considérée comme la plus puissante utilisatrice de magie de la ville d'Orario.
Bien qu'elle ait l'air distante et froide, elle prend soin d'Aiz, amie qu'elle considère presque comme sa propre fille : c'est pourquoi elle manifeste un certain intérêt pour Bell et garde un œil sur lui, surveillant l'influence qu'il a sur elle.

Guerrier Nain et l'un des plus anciens Enfants de Loki, avec Finn et Riveria.
Il assure généralement le commandement des troupes en alternance avec ce dernier, ou durant les expéditions.

Amazone de niveau 6 et sœur de Thiona, comptant parmi les meilleurs guerriers des Enfants de Loki.
Elle est physiquement plus plantureuse que sa sœur, et trahit des sentiments transis pour leur meneur, Finn.
Depuis que ses camarades et elle ont été personnellement témoins de l'acquisition de sa compétence éponyme ainsi que de sa prouesse en solitaire dans le donjon face à un Minotaure, Thiona et elle nomment Bell Cranel .

Amazone de niveau 6 et sœur de Thione, comptant parmi les meilleurs guerriers des Enfants de Loki.
Elle est physiquement plus plate que sa sœur, ce qui lui vaut des moqueries de sa part.
Depuis que ses camarades et elle ont été personnellement témoins de l'acquisition de sa compétence éponyme ainsi que de sa prouesse en solitaire dans le donjon face à un Minotaure, Thione et elle nomment Bell Cranel .

Mage Elfe de niveau 3 et débutante par rapport aux autres Enfants de Loki, elle est — avec Aiz — deutéragoniste de l'histoire parallèle Sword Oratoria.
Elle a une profonde admiration pour cette dernière et souhaite attirer son attention mais, malgré son potentiel élevé, elle panique généralement et trop rapidement face à de puissants ennemis : elle s'en sort toutefois progressivement avec l'aide de Riveria.
À l'instar de Bête (et pour, sensiblement, les mêmes raisons) elle n'aime pas Bell Cranel, et devient jalouse quand Aiz passe du temps avec lui.

La Familia d'Hephaistos 

La divinité de Welf Crozzo au début de l'histoire.
Déesse borgne du feu et de la métallurgie à la tête de sa propre Familia, qui tient conjointement une forge et une armurerie de renom à Orario.
À la demande d'Hestia avec qui elle reste en bons termes, et avec une reconnaissance de dette d'un montant élevé (qu'elle lui rembourse en travaillant dans son magasin), elle forge de ses propres mains la Dague d'Hestia, arme principale de son petit protégé Bell Cranel.
D'après ce qu'a laissé entendre son ancien Enfant Welf, il aurait un passif sentimental avec elle.

Maître forgeronne et meneuse des Enfants de la Familia d'Hephaistos.
Comme sa déesse, elle arbore un cache-œil.

La Familia de Takemikazuchi 

La divinité de Mikoto Yamato au début de l'histoire.
Dieu du tonnerre et martial épéiste, à la tête de sa propre Familia et originaire d'Extrême-Orient comme ses Enfants incluant Mikoto (mais aussi, Haruhime), dont il est très proche puisqu'il les a tous vus grandir, ayant vécu au sanctuaire de leur village. À l'origine, il est venu s'installer à Orario avec sa petite Familia pour gagner de l'argent et en envoyer audit sanctuaire, qui est très pauvre.
Ami d'Hestia — à qui il a appris diverses choses comme à faire le «  » (prosternation formelle pour appuyer fortement excuses ou demandes) — et de sa Familia, c'est une divinité naturellement charmante et à la compagnie généralement agréable mais passant parfois pour insensible, ne se rendant pas toujours compte de l'effet qu'elle peut produire sur les autres.

Le meneur et plus fort parmi les Enfants de la Familia Takemikazuchi, envers qui il est très fidèle.
Son groupe d'aventuriers rencontre au hasard celui de Bell, Lili et Welf alors qu'ils étaient tous en difficulté, acculés par des Chiens infernaux dans les étages centraux du donjon d'Orario : afin de protéger les siens, et notamment Chigusa qui était sévèrement blessée, il prit contre l'avis de Mikoto la lourde et inélégante décision d'accomplir une « parade de passe » en envoyant sur eux les monstres qui les poursuivaient, utilisant Bell et ses compagnons comme diversion afin de pouvoir fuir. Bien qu'il s'en ait tout de même voulu, en a parlé à son dieu et ait ensuite racheté leur conduite avec les siens auprès de la Familia d'Hestia, il assume néanmoins ne pas regretter cette décision d'alors, qu'il jugeait sur l'instant nécessaire pour la survie de son groupe : ce que Lili mais surtout Welf gardent, contrairement à Bell qui accepte son geste et le pardonne assez rapidement, un moment en travers de la gorge et crée un froid avec lui.
Bien bâti, aussi fier que protecteur envers ses amis d'enfance et camarades, ainsi que dévoué à sa Familia, lorsque cela s'avère nécessaire il n'hésite pas, pour le bien de cette dernière, à prendre des décisions difficiles voire déshonorantes, et en endosser ensuite la pleine responsabilité : secondairement aux intérêts de sa Familia, il se montre tout de même loyal voire solidaire envers des amis extérieurs.

La plus faible parmi le trio de tête de la Familia Takemikazuchi au début de l'histoire.
Ouka, Mikoto et elle sont des amis d'enfance qui ont grandi dans le même village aux côtés de Takemikazuchi, qui les a accueillis dans sa Familia et formés aux arts martiaux.
Bien qu'étant naturellement très introvertie, son visage caché sous ses mèches de cheveux, elle montre par le biais de ses attentions et de son souci de forts sentiments pour Ouka, dont elle prend soin quand l'occasion se présente.

Une Enfant de la Familia Takemikazuchi servant essentiellement de soutien durant les explorations.

La Familia de Miach 

Dieu guérisseur à la tête de sa propre Familia, qui pour survivre tient une herboristerie et revend ses médicaments divins faits-maison.
Ami d'Hestia et de sa Familia, c'est une divinité affable et généreuse mais qui a un peu trop le cœur sur la main, raison pour laquelle la sienne reste si petite et vit dans une relative précarité.

Thérianthrope inumimi (canine), fidèle capitaine de la Familia de Miach.
Ancienne aventurière archère, elle est devenue médecin et aide son dieu en tenant l'herboristerie mais aussi, en lui récoltant les ingrédients nécessaires à la fabrication de ses médicaments.

Ancienne Enfant de la Familia d'Apollon, elle est accueillie avec Cassandra par Miach à la suite de sa dissolution.

Ancienne Enfant de la Familia d'Apollon, elle est accueillie avec Daphne par Miach à la suite de sa dissolution.
Elle a visiblement le pouvoir de faire des rêves prémonitoires, ayant par exemple perçue à l'avance la chute de sa première Familia contre celle d'Hestia : malheureusement, comme elle ne suscite généralement jamais qu'incrédulité ou déni quand elle en parle ou tente de mettre en garde autrui, elle en est devenue très timide et manque d'assertivité.
Le seul à faire visiblement exception à cette règle est Bell, qui la croit spontanément lorsqu'elle revient à son ancienne demeure récupérer son précieux oreiller, qu'elle est persuadée d'avoir perdu sur place : raison pour laquelle il gagne sa sympathie ainsi que sa confiance.

La Familia d'Hermes 

Dieu messager enjoué et malicieux à la tête de sa propre Familia, qui est connue pour être un groupe de touche-à-tout effectuant divers services (missives, informations, livraisons spéciales).
Bien qu'officiellement neutre dans les affaires des autres dieux, il a pourtant tendance à se mêler des histoires et événements qui le divertissent et ce, faisant fi d'éventuelles punitions ultérieures.
En apparence, malgré son physique plaisant de bel homme blond aux yeux oranges, il passe pour le plus passe-partout des divinités avec sa tenue ordinaire de voyageur, son chapeau à plume, ses gants et bottes de marche en cuir. Sous ses airs cabotins — parfois, immatures — d'hédoniste frivole, il a cependant deux missions qu'il prend tout à fait au sérieux : surveiller le développement de Bell Cranel ; et rechercher le prochain Héros qui mènera les Humains contre la Troisième Tâche, le Dragon noir. Son choix pour ce rôle se porte sur ce dernier.

Asfi est la meneuse des Enfants d'Hermes, dont elle est le bras droit.
Toujours sérieuse et tirée à quatre épingles, elle serait, d'après son dieu qui n'en rate pas une pour la faire rougir, d'origine noble.
En dépit des sentiments qu'il semble parfois lui susciter, elle incarne la voie de la raison pour ce dernier et est généralement affligée par ses singeries.

Amazone de niveau 4 également prostituée, ancienne Enfant et meneuse en second de facto de la Familia d'Ishtar.
Après sa défaite personnelle ainsi que la perte de sa déesse, et la dissolution de sa Familia qui en résulte, elle rejoint celle d'Hermes.
Femme fatale assumée reconnaissant la virilité des hommes ainsi que la manifestation de leurs puissance conquérante et violence potentielle, qui suscitent son désir, elle ne cache pas son intérêt charnel pour Bell Cranel depuis sa défaite en combat singulier contre lui. En dépit de sa dureté d'apparence impitoyable, elle semble avoir développé une certaine sympathie sororale pour Haruhime durant la captivité de cette dernière dans leur première Familia : par la suite, en qualité de « sœur » symbolique, elle prend ponctuellement de ses nouvelles et s'assure auprès de Bell qu'il en prend bien soin.

La Familia de Ganesha 

Dieu du spectacle et du divertissement à la tête de sa propre Familia, responsable du maintien de l'ordre à Orario et organisatrice régulière de grands événements telle la Feria des monstres.
Il est sollicité à chaque événement pour jouer les commentateurs, aussi bien de la Feria que d'un War Game.
Bâti tout en muscles, la partie supérieure de son visage est dissimulée derrière un masque d'éléphant. Jovial et peu discret, il répète inlassablement  en toute circonstance.

La Familia de Freya 

Déesse de la beauté féminine qui est à la tête de la Familia la plus puissante d'Orario.
Fidèlement à ses attributs, sa beauté est vénérée par ses Enfants et fait tourner la tête d'à peu près n'importe quel homme — mortel ou divin — qu'elle rencontre, ce qui suscite beaucoup de jalousie du côté de ses consœurs. Elle semble également aussi puissante que dangereuse.
Pour une raison qui échappe à ses Enfants, et n'inspire — chez la plupart — qu'incrédulité ou jalousie, elle assume avoir jeté son dévolu sur Bell Cranel depuis la première fois qu'elle l'a aperçu : cet intérêt pour le premier Enfant d'Hestia apparaît comme authentiquement profond et obsessionnel.

La Familia de Soma 

La divinité de Liliruca Arde au début de l'histoire.
Dieu lunaire de la boisson à la tête de sa propre Familia, qui pour survivre revend son alcool divin fait-maison, mais aux propriétés dangereusement addictives pour les mortels, ceux qui la goûtent même un peu perdant la raison.
Donnant l'impression, comme ses Enfants essentiellement composés de brigands, de , et n'étant réellement intéressé que par la fabrication de son alcool, il semble indifférent aux maux ainsi qu'à la corruption qui touchent sa Familia.

La Familia d'Apollon 

Dieu de la beauté masculine à la tête de sa propre Familia, recevant généralement les banquets trimestriels des divinités.
Faisant lui aussi une fixette obsessionnelle sur Bell Cranel, qu'il souhaite ravir à Hestia pour en faire l'un de ses Enfants, il orchestre un piège tendu à leur Familia en le poussant à l'affront envers ses propres Enfants, puis les harcèle pour obtenir un War Game inéquitable entre leurs deux Familias.
Dès lors qu'il désire quelque chose ou quelqu'un, il n'a aucun scrupule et est prêt à toutes les bassesses pour obtenir ce qu'il veut, quitte à poursuivre ses victimes jusqu'à l'autre bout du monde et les contraindre à l'usure.

Meneur et plus puissant des Enfants de la Familia d'Apollon.
À l'origine le préféré de leur divinité, il éprouve une jalousie hideuse et haineuse pour Bell, qui a (malgré lui) attiré à son détriment les faveurs de son dieu.

La Familia d'Ishtar 

Déesse de la beauté charnelle à la tête de sa propre Familia, essentiellement composée d'Amazones spécialisées dans l'exploration de donjon, mais aussi prostituées tenant les quartiers chauds d'Orario.
Divinité entretenant une rivalité avec Freya, elle a pour ambition d'acquérir de la puissance afin que sa Familia supplante la sienne : soutirant parallèlement à Hermes le point faible de cette dernière, son désir passionnel pour le jeune aventurier Bell Cranel, elle planifie en douce l'enlèvement du jeune homme dans le but de le conquérir pour le « consommer » et, ainsi, atteindre sa rivale en prenant une revanche personnelle sur elle.
En tant que déesse charnelle et séductrice, elle ne considère pas la prostituion comme déshonorante ou méprisable mais, bien au contraire, comme d'une utilité vitale aux fondements d'une civilisation, un moyen nécessaire pour guider et canaliser les instincts des hommes ainsi qu'un formidable accomplissement, une manifestation absolue de l'union entre deux êtres. Toutefois, sa beauté ainsi que ses charmes sont à la fois sa fierté et son orgueil, ne supportant pas qu'elles puissent lui faire défaut face à un représentant de la gente masculine qui n'y serait pas réceptif. Dotée d'un pouvoir lui permettant littéralement de séduire — et soumettre à sa volonté — à peu près n'importe quel homme, elle hait jalousement Freya pour l'effet que sa propre beauté produit sur ces derniers — humains et divins confondus — et lui échappe, s'estimant personnellement bien plus belle et désirable qu'elle, mais aussi pour le pouvoir plus influent dont jouit sa Familia qui est la plus puissante de la cité.
Physiquement, elle a l'allure d'une Amazone plantureuse et séduisante, coiffée d'une tiare ainsi qu'habillée d'une tenue bien plus légère et provocante que celle de ses filles, et est généralement vue avec un kiseru à la main.

Meneuse de niveau 5 et plus puissante des Enfants de la Familia d'Ishtar.
Elle suscite l'antipathie générale des autres filles qui, toutefois, peuvent difficilement s'opposer à elle, Ishtar étant la seule en position de la remettre à sa place.
Dans un complet déni de sa laideur — qui ferait fuir n'importe quel individu masculin, dû au solipsisme féminin (et à grand renfort de scotomisation) elle se persuade d'être, au contraire, la plus attirante et désirable des femmes et même, davantage que leur propre déesse ou encore Freya. Et pourtant, afin de pouvoir elle aussi  des hommes, elle est obligée d'abuser de sa position ou d'utiliser force, ruses et contraintes pour s'en accaparer — quitte à les assommer pour les enlever en cachette, les ravir en douce à ses camarades dans leur dos voire, en passant outre les ordres de leur déesse — et les séquestrer dans son  (concrètement, une cellule de torture) qu'elle s'est aménagée en secret dans la demeure de la Familia : comme c'est une perverse dérangée dont l'intérieur est aussi hideux et effroyable que son physique, ses victimes masculines n'y survivent pratiquement jamais et deviennent  après , ce qui attire l'ire des autres filles d'Ishtar et nuit à leurs affaires.
Physiquement, elle est une Amazone de  et grassouillette — même pour son gabarit — dont l'apparence objectivement repoussante rappelle, comme la décrivent ses consœurs, un .

Hiérarchiquement meneur en second de la Familia d'Ishtar.
Son statut de second parmi ses Enfants ne semble cependant que théorique, Aisha occupant de facto ce rôle.
Durant la chute de sa Familia, agissant alors pour prêter main-forte à sa déesse contre Freya, il échoue cependant et, ensorcelé par la beauté de cette dernière, finit par rejoindre sa Familia.

La Familia d'Icelos 

Dieu onirique à la tête de sa propre Familia, spécialisée dans l'exploration du donjon d'Orario.
Alors qu'en principe, il est censé diriger ses Enfants et les guider, dans les faits il reste essentiellement observateur et les laisse gérer la Familia comme ils l'entendent, tant que ça le divertit.
Ne semblant soucieux que de combler un vide existentiel par la distraction, il a une personnalité à la fois cynique et assez sinistre.
Son allure globale d'homme sombre, nonchalant et négligé zonant dans ce qui s'apparente à un survêtement, rappelle le stéréotype du hikikomori.

Meneur et plus puissant des Enfants de la Familia d'Icelos.
Un homme cruel n'ayant aucun scrupule à s'adonner à la torture. Il a également une attitude supérieure envers les autres Enfants de sa Familia et se met facilement en colère quand quelque chose ne va pas dans son sens.

Un Enfant de la Familia d'Icelos subordonné à Dix Perdix.

La Maîtresse bienveillante 
 est une taverne réputée d'Orario qui est fréquentée par les Familias et, plus généralement, les aventuriers.

Naine cinquantenaire qui est la tenancière de La Maîtresse bienveillante.
Elle démontre du soutien et des égards envers le jeune aventurier Bell Cranel qui, s'étant attiré les faveurs de sa serveuse Syr, est bien reçu dans son établissement et gagne la sympathie de son personnel.
Elle est proche de ses filles et très protectrice avec elles. Bonne femme amicale et bienveillante de prime abord mais pouvant également être rude et violente quand elle le souhaite, elle ne s'en laisse pas compter et peut taper du poing sur la table (quitte à la briser) pour faire démonstration de sa force, et calmer les perturbateurs éventuels venant semer le trouble dans sa taverne.
Elle semble avoir un lien avec la Familia de Freya.

Une serveuse à La Maîtresse bienveillante.
Après sa rencontre avec Bell, elle lui prépare des paniers-repas tous les jours pour qu'il ne meurt pas de faim quand il part dans le donjon.
Elle développe au cours de l'histoire ses sentiments pour lui, qu'elle aura des fois bien du mal à dissimuler : ses amies de La Maîtresse bienveillante (dont Ryū) la soutiennent en ce sens.

Elfe stoïque serveuse à La Maitresse bienveillante et, en dépit des apparences, particulièrement proche de Syr.
Dotée de grandes capacités pour une simple civile, elle se révèle être une ancienne aventurière de niveau 4 de la Familia d'Astraea.
Bien qu'elle n'exprime pas ouvertement ses émotions, elle est très reconnaissante envers leur patronne ainsi que ses collègues de l'avoir accueillie parmi elles. Elle a également beaucoup d'estime pour Bell, qu'elle considère comme étant  à Syr ainsi que , et n'hésite pas à lui venir en aide quand le besoin s'en fait sentir, que ce soit par amitié personnelle ou — plus spécifiquement — quand elle juge qu'un ennemi ou une « rivale » potentielle pour son amie (comme Aisha Belka) menace l'intégrité de l'aventurier.

La Guilde 
 est l'instance chargée de gérer la cité d'Orario et son donjon, ainsi que ses Familias et aventuriers.

Divinité en chef de la Guilde, assistée de Fels.
Il est le premier dieu à apporter la grâce divine à ces terres. Lorsque ses semblables sont descendus en ce monde il y a de cela mille ans, la Guilde de l'époque fut réorganisée et reconstruite : depuis lors, il a continué à  en demeurant dans le sous-sol de la Guilde, et empêché depuis la Chambre du Prieur le grand mouvement des monstres ainsi que leur avancement à la surface grâce à un pouvoir divin écrasant.
Il a l'apparence d'un dieu âgé et très grand, dépassant les deux mètres.

Demi-elfe travaillant à la Guilde comme réceptionniste, mais aussi conseillère de quêtes : elle est, plus particulièrement, la conseillère attitrée de Bell Cranel.
Elle nourrit des sentiments romantiques pour lui au fil de l'histoire : cumulant avec son sens des responsabilités, elle s'inquiète pour lui quand il part en exploration et n'hésite pas à lui venir en aide, à son niveau, ou le sermonner quand il se met dans des situations iraisonnablement dangereuses.

 /  (sobriquet auto-dérisoire)

Mystérieux magicien de niveau 4 et âgé de plus de huit siècles, servant de bras droit à Ouranos ainsi que d'intermédiaire avec les Hérésies du donjon d'Orario.
Il dissimule sa véritable apparence sous une aube à capuche noire, et le timbre de voix émanant de lui ne semble pas naturel.

Les Xenoí 
Les , sont des monstres inhabituels apparus sans explication dans le donjon d'Orario : ayant pour distinction fondamentale d'avec leurs congénères d'être dotés d'une conscience, ils ne sont plus que fort peu différents des humanoïdes habitants à la surface. À la fois attaqués par les autres monstres d'une part, et chassés comme persécutés par des trafiquants de traite de créatures de l'autre, ils se cachent dans des repaires disséminés dans le Labyrinthe et sont en contact avec le dieu Ouranos, qui les protège dans le plus grand secret et aide par l'intermédiaire de Fels.

Un  à écailles rouges et aux yeux orpiment.
Parmi les plus anciens Xenoí à être apparus, en tant que le second plus puissant de leur groupe il agit comme un meneur pour les autres.
Ouvert à l'idée de coexister avec les humanoïdes, il devient aisément ami avec le groupe de Bell Cranel, qu'il nomme  et Liliruca Arde, .
Il désire rejoindre la surface pour pouvoir admirer un coucher de soleil.

Une  à plumage doré aux extrémités bleues.
Parmi les plus anciens Xenoí à être apparus, elle est aussi la première en dehors de Wyne à rencontrer brièvement Bell Cranel avec Welf Crozzo dans le donjon, souhaitant déterminer si une coexistence avec les humanoïdes est possible.
Elle désire rejoindre la surface pour pouvoir voir le ciel et voler à l'air libre, mais aussi sentir la chaleur d'une étreinte avec une créature à bras.

Une  de pierre cendrée.
Parmi les plus anciens et sceptiques Xenoí sur la coexistence avec les humanoïdes.
Fier au point d'en être souvent buté, il aurait une histoire compliquée.

Une  dissimulant sous un casque à visière son visage, qu'elle ne montre qu'aux siens.
Parmi les Xenoí sceptiques sur la coexistence avec les humanoïdes, elle est de ceux qui les détestent le plus.
Dure et têtue, nonobstant le groupe de Bell Cranel elle ne fait pas du tout confiance aux humanoïdes, cette méfiance étant encouragée par ceux qui ont chassé ses parents. Malgré son côté effrayant, elle se soucie beaucoup de ses semblables.

Un  imposant et féroce.
Il est souvent absent, passant son temps à s'entraîner quelque part dans le donjon pour devenir plus fort.
De l'aveu de Lid lui-même, il est considéré comme le plus puissant de leur groupe.

Une .

Autres

La Familia d'Ares 

Dieu de la guerre vénéré par le royaume de Rakia, une riche et belliqueuse nation à l'ouest d'Orario qui fait justement, sous son commandement, la guerre aux autres pays et états.
Au grand désarroi de son subordonné Marius, il est borné et agit toujours impulsivement, sans réellement réfléchir à ce qu'il fait, et se révèle aussi piètre stratège qu'il n'est seigneur de guerre, cumulant avec son armée — composée exclusivement de militaires ordinaires — les échecs cuisants contre les aventuriers de la ville d'Orario.

 /  (sobriquet)
Le souverain du royaume de Rakia est également le « meneur » des Enfants de la Familia d'Ares.
Cependant, selon son propre fils il serait d'une bêtise aussi irrécupérable que leur dieu : il est dit de lui qu'il serait si fidèle à Ares qu'il obéirait sans réfléchir ni hésiter à n'importe lequel de ses ordres, ce qui lui a valu son surnom.

Le fils de Martinus et prince héritier du royaume de Rakia, est également le meneur en second de la Familia d'Ares, dont il est de facto le bras droit ainsi que conseiller en campagne.
À l'instar d'Asfi Al Andromeda pour Hermes, il est un assistant sérieux, intelligent et raisonnable : ainsi donc, passant son temps à réfléchir à la place de sa divinité et aux conséquences de ses décisions, il est tout autant affligé par sa bêtise que par celle de son propre père.

Exclusifs au film d'animation 

Déesse bien connue d'Hestia qui sollicite, avec l'appui d'Hermes et Asfi, l'aide de Bell et de ses amis.
Personnage exclusif au film d'animation Arrow of Orion.

Arlésiennes

La Familia de Zeus 

Le grand-père adoptif de Bell Cranel et ancienne divinité de son père. Selon le jeune homme, il se serait fait tué en montagne par des monstres avant le début de l'histoire et en aurait beaucoup pleuré. Il est parfois mentionné dans des conversations, notamment par son petit-fils ou encore Hermes.
Dieu à la tête de sa propre Familia, qui était l'une des plus puissantes d'Orario avant qu'elle ne soit affaiblie et forcée de quitter la cité, quinze ans avant le début de l'histoire. Il choisit alors de se retirer dans un petit village comme fermier et d'élever Bell.
Visiblement un bon vivant, il fut celui qui fît naître en lui son désir de devenir aventurier mais, surtout, un « Héros » comme dans les contes et légendes : sa grande influence sur son petit-fils, qui l'adorait, retentit à travers ses souvenirs ainsi que certains des principes qu'il lui a inculqués, comme celui de sauver une fille en détresse. Néanmoins, il lui aurait aussi donné des conseils qui le mettent facilement dans l'embarras, par exemple en matière de femmes.

La Familia d'Hera 

L'ancienne divinité de Meteria, la mère de Bell Cranel. D'après Hermes, il y aurait des rumeurs selon lesquelles elle serait à la poursuite de Zeus.
Déesse à la tête de sa propre Familia, qui était l'une des plus puissantes d'Orario avant qu'elle ne soit affaiblie et finalement forcée de quitter la cité, quinze ans avant le début de l'histoire, par Freya et Loki qui étaient ses rivales de l'époque et souhaitaient y maintenir l'ordre.
L'avis qu'elle suscite dépend beaucoup des individus : tandis qu'Hermes la décrivait comme une yanderekko ; et que Loki la définissait comme une femme folle, psychopathe et extrêmement hystérique ; son Enfant exécutante Alfia disait d'elle qu'elle était arrogante et tyrannique, et l'a surnommée  ; Freya, quant à elle, a qualifié sa relation avec Zeus de simulacre.

La tante décédée de Bell Cranel, sœur jumelle aînée de Meteria et aventurière de niveau 7 au sein de la Familia d'Hera dont elle n'était qu'exécutante, la meneuse des Enfants de la Familia étant en réalité le portrait craché de la déesse.
Physiquement, elle était d'une grande beauté : elle possédait une longue chevelure argentée ainsi que des yeux vairons (le gauche, gris ; le droit, vert).

La mère décédée de Bell Cranel, cadette jumelle d'Alfia et Enfant de la Familia d'Hera.
Son fils a hérité d'elle sa chevelure blanche et, d'après sa tante, lui ressemblerait beaucoup nonobstant ses yeux rouges.

La Familia d'Astraea 

L'ancienne divinité de Ryū Lion, qu'elle recueillit parmi ses Enfants alors qu'elle prenait froid sous la pluie. Actuellement, elle serait repartie de zéro hors d'Orario.
Déesse de la justice à la tête de sa propre Familia, qui composée exclusivement d'aventurières s'était spécialisée dans l'exploration du donjon d'Orario, jusqu'à ce que toutes ses Enfants exceptée Ryū soient tuées dans un piège qui leur aurait été tendu, amenant à une série d'assassinats par cette dernière pour les venger, puis son bannissement de la Guilde.
D'une personnalité gentille, fidèlement à ses attributs elle se montre assez juste pour aider les autres, allant jusqu'à se mettre en danger comme lors de grands troubles.

Notes et références 

DanMachi
DanMachi